Вахула — українське прізвище.

 Вахула Іван Васильович (1967—2014) — солдат 24-ї окремої Залізної механізованої бригади, загинув у боях під Іловайськом.
 Вахула Роман Ігорович (* 1985) — український футзаліст.

Українські прізвища